Dubreuillosaurus ("lagarto de Dubreuil") é um gênero de dinossauro megalossaurídeo do Jurássico Médio (~167.7-164.7). Seus ossos foram achados na França em 1994. A espécie-tipo é denominada Dubreuillosaurus valesdunensis.

Holtz deu um comprimento de 7,6 metros (24.9 pés) e o peso de um cavalo.

Descoberta
Os restos que se tornaram o fóssil holótipo do espécime foram descobertos em 1994 em uma pedreira antiga conhecida como Pierre de Caen. Os ossos foram levados para o Muséum national d'histoire naturelle em Paris.
Originalmente batizado como parte do gênero Poekilopleuron, mais tarde renomeado para Dubreuillosaurus valesdunensis por Ronan Allain.

Classificação
Em 2002, Poekilopleuron? valesdunensis foi atribuído ao Megalosauridae. Em 2012, Carrano et al. refinou isso para o Afrovenatorinae, no qual seria a espécie irmã de Magnosaurus dentro do clado.

A posição filogenética do Dubreuillosaurus de acordo com Carrano et al. é mostrado por este cladograma:

Paleoecologia
Durante o Jurássico Médio, grande parte da Europa consistia em várias ilhas. O fóssil de Dubreuillosaurus foi descoberto em rochas sedimentares depositadas em manguezais costeiros na costa leste do Maciço Armoricano. Isso sugere que ele pode ter caçado peixes e outras presas marinhas. Allain em 2002 descreveu P? valesdunensis como um comedor de peixes ou piscívoro, mas isso foi influenciado pelo fato de que o holótipo de Poekilopleuron bucklandii foi encontrado junto com restos de peixes.

Dinossauros do Jurássico
Dinossauros da Europa
Espécies fósseis descritas em 2005